La Móra Comdal, poble del municipi d'Odèn
 La Móra (Granyanella), poble del municipi de Granyanella
 La Móra (Navès), església de Navès
 La Móra (el Port de la Selva), poble del Port de la Selva
 La Móra (Sagàs), masia de Sagàs
 la Móra (Viladasens), mas al Gironès